Sun Java System - бренд, использующийся Sun Microsystems для маркетинга программного обеспечения. Sun Java System заменил бренд Sun ONE в сентябре 2003. Под этим брендом выпускаются два основных пакета программ, Sun Java Enterprise System и оконная система Sun Java Desktop System.

Sun Java Enterprise System

Пакет Sun Java Enterprise System разбит на несколько отдельных частей:

Identity management services (Sun Java Identity Management Suite)
 Sun Java System Access Manager
 Sun Java System Identity Manager
 Sun Java System Role Manager
 Sun Java System Federation Manager
 Sun Java System Directory Server, ранее Sun ONE Directory Server и iPlanet Directory Server
 Sun Java System Directory Proxy Server

Business Integration - SOA (Sun Java Composite Application Platform Suite) 
 Sun Java ESB Suite
 Sun Java B2B Suite

Web and application services 
 Sun Java System Application Server (SJSAS), ранее Sun ONE Application Server
 Sun Java System Message Queue (SJSMQ), ранее Java Message Queue
 Sun Java System Web Server, ранее Sun ONE Web Server и iPlanet Web Server
 Sun Java System Web Proxy Server, ранее Sun ONE Web Proxy Server и iPlanet Web Proxy Server
 Sun Java System Messaging Server, ранее Sun ONE Messaging Server и iPlanet Messaging Server
 Sun Java System Calendar Server, ранее Sun ONE Calendar Server и iPlanet Calendar Server
 Sun Java System Service Registry

Portal services 
 Sun Java System Portal Server
 Sun Java System Portal Mobile Access
 Sun Java System Portal Remote Access

Availability services (Sun Java Availability Suite) 
 Sun Cluster
 Sun Cluster Agents
 Sun Cluster Geographic Edition
 Sun N1 Service Provisioning System

Инструменты разработки 
 Java Studio Enterprise
 Java Studio Creator

Sun Java Desktop System

Ссылки
 Sun Java System Wiki
 Java ES Interoperability Space

Sun Microsystems